

Lokalizacje

Niemcy 
 Cammin – dzielnica Burg Stargard
 Cammin – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock 
 Cammin i. Pom. – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kamień Pomorski

Osoby 
 Petra Marie Cammin – niemiecka aktorka

Zobacz też 
 Camin
 Kamin
 Kammin